Могошани има више значења:

 Могошани (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Могошани (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Општина Могошани (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији